Прибойненское сельское поселение — муниципальное образование со статусом сельского поселения в 
Братском районе Иркутской области России. Административный центр — посёлок Прибойный.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения муниципального образования составила 701 человек, в том числе 343 мужчины и  358 женщин.

Населённые пункты 
 посёлок Прибойный 
 посёлок Чистый

Примечания 

Муниципальные образования Братского района Иркутской области
Сельские поселения Иркутской области